Diese Liste enthält alle Hallenhandballspiele der Schweizer Handballnationalmannschaft der Männer, die vom SHV als offizielle Länderspiele anerkannt sind. Ur-Länderspiele, Trainingsspiele gegen nach beliebigen Kriterien zusammengesetzte Teams und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften werden in offiziellen Statistiken nicht berücksichtigt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel an neutralem Ort
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 n.S. = nach Siebenmeterwerfen

Liste der Spiele 
Direkt zu Jahr: 1950 – 1955 – 1960 – 1965 – 1970 – 1975 – 1980 – 1985 – 1990 – 1995 – 2000 – 2005 – 2010 – 2015

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Länderspielbilanzen

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der deutschen Männer-Handballnationalmannschaft

Weblinks 
 Offizielle Länderspielliste des SHV seit 1949

Einzelnachweise 

Schweizer Handballnationalmannschaft
Schweiz Manner